Даніел Кеннеді Кнотт (Daniel Kennedy Knott) (1 липня 1879 — 26 листопада 1959) — канадський політик.
 Карджіл Гілстон Кнотт — англійський геофізик.